Temple Emanuel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Temple Emanuel (51 Grape St., Denver, Colorado), ID-Nr. 03000403
 Temple Emanuel (24 Curtis St., Denver, Colorado), ID-Nr. 78000853
 Temple Emanuel (1595 Pearl St., Denver, Colorado), ID-Nr. 87001554
 Temple Emanuel (Pueblo County, Colorado), ID-Nr. 96000273